Евгений Финкельштейн:
 Финкельштейн, Евгений Шмерович (1937—2022) — российский нефтехимик.
 Финкельштейн, Евгений Юльевич (род. 1972) — российский гитарист.